Namur – città del Belgio, nella Provincia di Namur
 Namur – comune del Canada
 Namur – arma
 3374 Namur – asteroide